O Al-Shabiba Mazraa é um clube multi-esportivo com sede em  Mazraa, Beirute, Líbano. A equipe compete no Campeonato Libanês de Futebol, em divisões inferiores.

História 
O clube foi fundado em 1938.

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol do Líbano
Clubes de futebol fundados em 1938